Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1971, disputat al circuit de Paul Ricard el 4 de juliol del 1971.

Resultats

Altres 
 Pole: Jackie Stewart 1' 50. 71

 Volta ràpida: Jackie Stewart 1' 54. 09 (a la volta 2)

Referències 
 

França
1971